Cova de l’Alarb ist der Name folgender Dolmen im Département Pyrénées-Orientales in Frankreich:

 Cova del Alarb (Argelès-sur-Mer)
 Cova de l’Alarb (Banyuls-sur-Mer)
 Cova de l’Alarb (Collioure)